Sušice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Gemeinde Míčov-Sušice, Okres Chrudim
 Gemeinde Sušice u Přerova (Suschitz), Okres Přerov
 Gemeinde Sušice u Uherského Hradiště (Suschitz), Okres Uherské Hradiště 
 Ortsteil Sušice (Oschitz) von Dubá, Okres Česká Lípa 
 Ortsteil Sušice (Suschitz) von Míčov-Sušice, Okres Chrudim
 Ortsteil Sušice (Suschitz) von Moravská Třebová, Okres Svitavy
 Ortsteil Sušice (Suschitz) von Postupice, Okres Benešov
 Stadt Sušice (Schüttenhofen), Okres Klatovy

Siehe auch:
 Sušić